Neohyssura är ett släkte av kräftdjur. Neohyssura ingår i familjen Hyssuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Neohyssura